Mit Baureihe 460 kann gemeint sein

 die TDR-Baureihe 460, ein elektrischer Triebzug aus der Typenfamilie Siemens Desiro,
 die OSE-Baureihe 460, ein elektrischer Triebzug aus der Typenfamilie Siemens Desiro,
 die SBB Re 460 (auch „Lok 2000“ genannt), eine elektrische Lokomotive der Schweizerischen Bundesbahnen,
 die Baureihe 460 der ČD und ŽSR, siehe ČSD-Baureihe EM 488.0.